Храдек може бити:

 Храдек (Рокицани), град у округу Рокицани, Плзењски крај, Чешка Република
 Храдек (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Храдек (Клатови), насељено мјесто у округу Клатови, Плзењски крај, Чешка Република
 Храдек (Усти на Орлици), насељено мјесто у округу Усти на Орлици, Пардубички крај, Чешка Република
 Храдек (Фридек-Мистек), насељено мјесто у округу Фридек-Мистек, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Храдек (Храдец Кралове), насељено мјесто у округу Храдец Кралове, Краловехрадечки крај, Чешка Република